Municipio de Read puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Read (condado de Clayton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clayton.
 Municipio de Read (condado de Butler, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Butler.